Кингсвилл () — город в США, расположенный в южной части штата Техас, административный центр округа Клеберг.

По данным переписи за 2010 год число жителей составляло 26 213 человек, по оценке Бюро переписи США в 2015 году в городе проживало 26 225 человек. Кингсвилл является принципиальным городом микрополитенского статистического ареала Кингсвилл, который является частью комбинированного статистического ареала Кингсвилл — Корпус-Кристи.

История 
В начале 1900-х годов жители Браунсвилла и окрестностей хотели провести в город железную дорогу. В 1903 году Генриетта Кинг выставила на продажу большой участок ранчо Кингов, половина из которого была продана строительной компании. Примерно в пяти километрах от дома хозяев ранчо был заложен новый город, который назвали в честь основателя ранчо, Ричарда Кинга. В 1904 году в город по железной дороге St. Louis, Brownsville and Mexico Railway пришёл первый поезд. Кингсвилл был выбран местом базирования железной дороги и к концу 1906 года в городе жило 25 постоянных сотрудников компании с семьями.

Многие из первых предприятий города, включая первый отель, фабрику производства льда, водопроводную станцию и станок для обработки хлопка, были основаны владельцами ранчо Кинг. В 1911 году в городе был принят устав, появились органы местного управления. В 1913 году Кингсвилл был избран административным центром нового округа Клеберг. Вскоре после образования города были начаты поиски нефти и к 1920 году в городе была налажена её добыча. К юго-востоку от Кингсвилла был обнаружен природный газ и в город был проведён газопровод.

В 1925 году в городе открылся педагогический колледж южного Техаса. В 1929, после расширения академической программы колледж был переименован в Техасский колледж искусств и промышленности. В 1993 году колледж стал частью системы Техасских университетов A&M. Значительный рост города произошёл когда в Кингсвилле была открыта вспомогательная военно-морская база. В начале 1950-х железная дорога закрыла офис и магазины в Кингсвилле, однако город продолжал развиваться, а в начале 1960-х годов в город переехал региональный офис нефтяной компании Humble Oil and Refining Company (нынче ExxonMobil), который был закрыт в 1985 году.

География 
Кингсвилл находится в северо-западной части округа, его координаты: .

Согласно данным бюро переписи США, площадь города составляет около 35,9 квадратных километров, из которых 35,8 км2 занято сушей, а менее 0,1 км2 — водная поверхность.

Климат 
Согласно классификации климатов Кёппена, в Кингсвилле преобладает влажный субтропический климат (Cfa).

Население 

Согласно переписи населения 2010 года в городе проживало 26 213 человек, было 9095 домохозяйств и 5932 семьи. Расовый состав города: 78,4 % — белые, 4,4 % — афроамериканцы, 0,7 % — коренные жители США, 2,7 % — азиаты, 0,1 % — жители Гавайев или Океании, 11,2 % — другие расы, 2,5 % — две и более расы. Число испаноязычных жителей любых рас составило 71,4 %.

Из 9095 домохозяйств, в 36,5 % живут дети младше 18 лет. 40,8 % домохозяйств представляли собой совместно проживающие супружеские пары (17,1 % с детьми младше 18 лет), в 17,5 % домохозяйств женщины проживали без мужей, в 6,9 % домохозяйств мужчины проживали без жён, 34,8 % домохозяйств не являлись семьями. В 24,7 % домохозяйств проживал только один человек, 7,8 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет). Средний размер домохозяйства составлял 2,69 человека. Средний размер семьи — 3,24 человека.

Население города по возрастному диапазону распределилось следующим образом: 30,8 % — жители младше 20 лет, 34 % находятся в возрасте от 20 до 39, 24,1 % — от 40 до 64, 11 % — 65 лет и старше. Средний возраст составляет 27,6 года.

Согласно данным опросов пяти лет с 2011 по 2015 годы, средний доход домохозяйства в Кингсвилле составляет 36 306 долларов США в год, средний доход семьи — 43 815 долларов. Доход на душу населения в городе составляет 17 060 долларов. Около 23,4 % семей и 29 % населения находятся за чертой бедности. В том числе 33,5 % в возрасте до 18 лет и 13,6 % в возрасте 65 и старше.

Местное управление 
Управление городом осуществляется избираемыми мэром и городской комиссией, состоящей из четырёх человек, один из которых выбирается заместителем мэра.

Инфраструктура и транспорт 
Через Кингсвилл проходят автомагистраль 77 США, а также автомагистраль 141 штата Техас. Планируется расширение автомагистрали 77 до статуса межштатной с присвоением номера .
 
В городе располагается аэропорт округа Клеберг. Аэропорт располагает одной взлётно-посадочной полосой длиной 1829 метров. Ближайшим аэропортом, выполняющим коммерческие пассажирские рейсы, является . Аэропорт находится примерно в 50 километрах к северо-востоку от Кингсвилла.

Образование 
Город обслуживается независимыми школьными округами Кингсвилл и Санта-Гертрудис.

В городе находится Техасский университет A&M в Кингсвилле, а также фармацевтический колледж Ирмы Рейнджел и государственный колледж Коастал-Бенд.

Экономика 
Согласно финансовому отчёту города за 2015 отчётный год, Кингсвилл владел активами на сумму $69,01 млн, долговые обязательства города составляли $40,55 млн. Доходы города в 2015 году составили $29,83 млн, а расходы $28,72 млн.

Крупнейшими работодателями в городе являются:

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Города Техаса
Окружные центры Техаса
Клеберг (округ, Техас)